Villers-aux-Vents ist eine französische Gemeinde im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 6,1 km² und  Einwohner () und liegt am Flüsschen Nausonce.

Bevölkerungsentwicklung

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Meuse. Flohic Editions, Band 2, Paris 1999, ISBN 2-84234-074-4, S. 793.

Weblinks 

Ort in Grand Est
Träger des Croix de guerre 1914–1918 (Ort in Frankreich)